Warken (luks. Waarken) – miasteczko w centralnym Luksemburgu, w gminie Ettelbruck. W 2005 roku miasteczko zamieszkiwało 1153 osób.

Miasta w Luksemburgu
Ettelbruck